Pönitentiarhaus steht für:
 Pönitentiarhaus, veraltete Bezeichnung für Zuchthaus
 Pönitentiarhaus (Stuttgart), ein ehemaliges Zuchthaus in Stuttgart

Siehe auch:
 Pönitentiar